Příjmení Kroutil může označovat:

 František Kroutil (1907–1987) – český horolezec a publicista, funkcionář ČOV a MOV
 Jiří Kroutil (1973–2010) – český chemik a vysokoškolský pedagog
 Josef Kroutil (1879–1936) – československý generál
 Petr Kroutil (* 1973) – český hudebník – saxofonista, zpěvák a herec
 Rudolf Kroutil (1884–1964) – československý generál

ženská varianta s přechýlením
 Růžena Kroutilová-Librová (1884–1974) – česká farmaceutka, první magistra farmacie vystudovaná na Univerzitě Karlově

Externí odkazy 
 

Česká příjmení